Árpád-házi Ottó magyar királyi herceg (1000/1002 előtt–1002 körül), I. (Szent) István elsőszülött fia
Wittelsbach Ottó magyar királyi herceg (1261–1312), I. (III.) Vencel (László) magyar és cseh király a magyar trónról való lemondása előtt magyar trónörökössé nevezte ki, 1305-től I. Ottó néven magyar király, IV. Béla unokája
Habsburg–Lotaringiai Ottó magyar királyi herceg (1865–1906), IV. Károly apja
Habsburg–Lotaringiai Ottó magyar királyi herceg (1912–2011), Habsburg Ottó, IV. Károly elsőszülött fia